Der Laufweg ist:

 in der Seismologie der Weg einer seismischen Welle, siehe Strahlweg
 bei der Eisenbahn der Weg, den ein Zug nimmt, siehe Laufweg (Eisenbahn)
 in Verwaltungen eine vorgegebene Reihenfolge von Bearbeitern/Abteilungen/Stationen, die eine Akte nacheinander zu passieren hat.
 im Fußball die Bewegung, die ein Spieler ohne den Ball macht, um in eine bessere Anspielposition zu kommen oder um den Pass des Mitspielers zu antizipieren.